An Indian Love Story – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
An Indian Love Story – cortometraggio western del 1911 diretto da Fred J. Balshofer 
An Indian Love Story – documentario del 1919 prodotto dalla Educational Films Corporation of America